Marian Shockley – attrice statunitense
 Sam Shockley – criminale statunitense
 William Shockley – attore e musicista statunitense
 William Bradford Shockley – fisico statunitense